Buschner ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Buschner (* 1963), deutscher Kameramann
 Georg Buschner (1925–2007), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Puschner